Weitsch ist der Familienname von:

 Eduard Weitsch (1883–1955), deutscher Pädagoge, Volksschullehrer und Theoretiker der Volksbildung
 Friedrich Georg Weitsch (1758–1828), deutscher Maler und Radierer, Sohn von Pascha Johann Friedrich Weitsch
 Johann Anton August Weitsch (1762–1841), deutscher Maler und Museumsinspektor, Sohn von Pascha Johann Friedrich Weitsch
 Pascha Johann Friedrich Weitsch (1723–1803), deutscher Landschaftsmaler und Zeichner

Siehe auch:
 Weicz